Nezavisna izdanja su prva privatna izdavačka kuća u bivšoj Jugoslaviji. Osnovana je 1966. godine u Beogradu od strane Slobodana Mašića,, Savete Mašić, Leonida Šejke i Marije Čudine. Godine 2016. su prestala da postoji, nakon 50 godina rada.

Prva privatna izdavačka kuća
Nezavisna izdanja su zapravo predstavljala prvu privatnu inicijativu u izdavaštvu u Jugoslaviji. Počela su da izlaze iz nekog unutrašnjeg inata danas već daleke 1966. godine. Te godine Marija Čudina, Leonid Šejka zajedno sa Slobodanom Mašićem objavili su knjigu pesama Marije Čudine "Pustinja", sa velikom grafikom Leonida Šejke u grafičkom dizajnu Slobodana Mašića.

Godine 1968. započinje izlaženje nezaboravne kvadratne serije Nezavisnih izdanja. Godine 1984. pokrenuta je serija Nova, čiji su urednici, redaktori i dizajneri bili Saveta i Slobodan Mašić.

U okviru izdavačke kuće Nezavisna izdanja, objavljeno je oko 500 naslova. Tokom proteklih godina svaki dan kada bi izašla neka sveska Nezavisnih izdanja bio je dan jedne dolazeće slobode. Nezavisna izdanja ostaće zabeležena kao uporan vid borbe slobodnog umetnika i nezavisnog intelektualca na književnom i umetničkom tržištu.

Edicije

PRVA KNJIGA (1966) 
Nezavisna knjiga

Marija Čudina PUSTINJA

EDICIJA NEZAVISNA IZDANJA (1968) 

 Ni 1 Boris Pasternak JA SAM NA SPISKU
 Ni 2 Miodrag Stanisavljević PESME S PUTOVANJA I DRUGE
 Ni 3 M. Bećković i D. Radović ČE, TRAGEDIJA KOJA TRAJE
 Ni 4 Moma Dimić ANTIHRIST
 Ni 5 Danilo Vitorović ANGELOS
 Ni 6 Milovan Danojlić GLASOVI
Ni 7 Mirko Kovač ŽIVOTOPIS MALVINE TRIFKOVIĆ
 Ni 8 Dr Petar Volk OPASNE SLIKE
 Ni 9 Boris Pasternak LJUDI I ZBIVANJA
 Ni 10 Milan Vlajčić POPRIŠTA
 Ni 11 Andrej Sinjavski PHENS
 Ni 12 Ivan Ivanović CRVENI KRALJ
 Ni 13 Jovan Ćirilov PUTOVANJE PO GRAMATICI
 Ni 14 Fernando Arabal PISMO GENERALU FRANKU
 Ni 15 Žarko Komanin PELINOVO - LJUDSKO MESO
 Ni 16 Milan Mirić PISMA IZ REZERVATA
 Ni 17 Miloš Bandić CVET I STEG
 NI18 Branko Đurđulov SETA
 Ni 19 Svetozar Vlajković ČUBURA, NEGDE U KALIFORNIJI
 Ni 20 Milovan Danojlić MUKA S REČIMA
 Ni 21 Goran Babić BIĆA VATRE, SVJETLOSTI
 Ni 22 Dragoslav Mihailović KAD SU CVETALE TIKVE
 Ni 23 Predrag Čudić LJUDSKE SLABOSTI
 Ni 24 Ranko Radović ŽIVI PROSTOR
 Ni 25 Julija Najman NAMEŠTANJE LICA
 Ni 26 Milovan Danojlić LIRSKE RASPRAVE
 Ni 27 Čedo Vulević DUŠMANI
 Ni 28 Ana Šomlo LEA ŠTRASER
 Ni 29 Čedomor Mirković BEZ ILUZIJA
 Ni 30 Biljana Jovanović PADA AVALA
 Ni 31 VELIKA EGIPATSKA KNJIGA MRTVIH
 Ni 32 Milovan Danojlić ČIŠĆENJE ALATA
 Ni 33 Miroslav Josić Višnjić TBC, PRVI ZGLOB: PRISTUP U SVETLOST
 Ni 34 Duško Rodev RAZGOVORI SA DOJRANSKIM
 Ni 35 Milo Gligorijević ODGOVOR MIĆE POPOVIĆA
 Ni 36 Pero Kvesić ŠTO MI RADE & ŠTO IM RADIM
 Ni 37 Dušan Jovanović KARAMAZOVI

 Ni 38 ZAKONICI DREVNE MESOPOTAMIJE
 Ni 39 Dragan Klaić POZORIŠTE – HRONOLOGIJA
 Ni 40 Aristotel RETORIKA 1, 2, 3

EDICIJA NOVA (1984) 

 Nova 001 Miro Vuksanović NEMUŠTI JEZIK
 Nova 002 Milan Janković PSALMI HULITELJSTVA 
 Nova 003 Velimir Bogdan Litričin ŽIVOT IZMEĐU REČI 
 Nova 004 Radomor Smiljanić LEPA LENA – YU NEŠVIL 
 Nova 005 Dušan J. Jovanović BOG NIJE BIO ŽENA 
 Nova 006 Ljubisav Andrić RAZGOVOR SA MILANOM KONJOVIĆEM 
 Nova 007 Julija Najman CRNOBELO 
 Nova 008 Vladeta R. Košutić PROTIV (P) OGLEDI 
 Nova 009 Spasoje Šejić PREDUZIMANJE  MERA 
 Nova 010 Marko Mladenović ŽUTA KUĆA 
 Nova 011 Tomislav Marinković IZVESNO VREME 
 Nova 012 Predrag Matvejević OTVORENA PISMA
 Nova 013 Života Filipović HAVARIJA U OVARIJIMA 
 Nova 014 Rajna Mandolfo Živković ITALIJANSKA LIRIKA 
 Nova 015 Vesna Vasić LJUDI KOJI NE POSTOJE 
 Nova 016 Nikola Cincar Poposki SPASAVANJE SMRTI 
 Nova 017 Galib Sulejmanović ZATOČENICA UZGAJIVAČA ALRAUNE 
 Nova 018 Rudi Supek ŽIVJETI NAKON HISTORIJE 
 Nova 019 Miroslav Egerić PISMA PORODIČNIM LJUDIMA
 Nova 020 Radivoje Dangubić MADE IN GLAVA 
 Nova 021 Dragoljub Katić NARODNA MISAO ILI FILOZOFIJA OBIČNOG ČOVEKA 
 Nova 022 Šaban Šarenkapić KUĆNA NEGA 
 Nova 023 Petar Gudelj EUROPA NA TENKU 
 Nova 024 Ivan Glišić JER ZNALA JE MAMA MENE ĆE SKRCKATI LEVI ELEMENTI 
 Nova 026 An Dim POSLEDNJA SLIKA ČOVEKA 
 Nova 027 Vladan Ćosić ČITAČ KNJIGA 
 Nova 028 Đorđe Đurić METAFIZIČKE PRIČE 
 Nova 029 Ante Rokov Jadrijević PISMA ZDRAVOM RAZUMU 
 Nova 030 Dušan M. Vojnović OPSTANAK SRPSKOG NARODA 
 Nova 031 Aleksandar Milenković KRITIČKE FILOZOFEME ARHITEKTURE 
 Nova 032 Nenad Stefanović DAROVI MRTVIH 
 Nova 033 Ljubića Arsić Panić ČUVARI KAZAČKE IVICE 
 Nova 034 Mihajlo Krstović ZIGURAT 
 Nova 035 Milan Janković AVRAMOV ŽRTVENIK
 Nova 036 Galib Sulejmanović GRUBI RADOVI 
 Nova 037 Ivan Glišić ZDRAVO KOLUMBO OVDE AMERIKA 
 Nova 038 Laza Lazić LEPA MOĆ 
 Nova 039 Snežana Andrejević JA SAM ĐUBRE 
 Nova 040 Julija Najman PREDELI, DOGAĐAJI 
 Nova 041 Srba Ignjatović KAKO MI JE ŽABA ULETELA U USTA ILI O SAMOSAZNAVANJU
 Nova 042 Jovan Dimitry THE TREASURE OF THE INTELIGENCE SERVICE 
 Nova 043 Svetlana Slapšak HRONOSPORE 
 Nova 044 Aleksandar Bajić KRATKE PRIČE 
 Nova 045 Mirjana Kodžić VENECIJA 
 Nova 046 Predrag Urošević POGREŠAN KORAK 
 Nova 047 Goran Babić PISMO ZIDU NA KOJEM JE MARŠALOVA SLIKA 
 Nova 048 Jelena Grozdanović SRPKINJA 
 Nova 049 Vladimir Kršljanin ERIDAN, TOPLA REKA 
 Nova 050 Nada Nadežda Vitorović OTKRIĆE
 Nova 051 Alija Izetbegović ISLAM IZMEĐU ISTOKA I ZAPADA
 Nova 052 Srđan Dragojević ČIKA KOVAČ POTKIVA BEBU
 Nova 053 Zoran Minderović INTELEKTO-HIPOGRAF
 Nova 054 Jovan Dimitrijević VALPURGIN POLJUBAC 
 Nova 055 Šaban Šarenkapić UČENA VODA 
 Nova 056 Vladan Dobrivojević IRION 
 Nova 057 Milorad Aleksić SUSRET 
 Nova 058 Ivanka Razić Udovički KORACI I TAMA 
 Nova 059 Vatroslav Hančević AVANTURIST 
 Nova 060 Safet Sijarić VUČJA GORA 
 Nova 061 An Dim NA MOSTOBRANU 
 Nova 062 Julija Najman ŽUTI KAVEZ 
 Nova 063 Sonja Batinić Besford MAZNO KAO ŠAMAR 
 Nova 064 Rodoljub J. Marjanović RADIKALNA TEORIJA ODGOVORNOSTI 
 Nova 065 Milan Micić SAN NEMA MESECA 
 Nova 066 Branislava Jeftović JANUSOV RASADNIK 
 Nova 067 Kemal Zukić ZMIJSKI ČVOR 
 Nova 068 Ivan Glišić DOGFACKER 
 Nova 069 Arsen Lozanin POVRATNIK SAMOĆE 
 Nova 070 Nevenka Tripinović ZAPADNO OD ISTOKA 
 Nova 071 Dragutin Todorić ABRAHAM LINKOLN 
 Nova 072 Vladislav Jovanović TRAGANJE ZA TRAGANJIMA 
 Nova 073 Dragan Stanišić KIŠA PADA NA PORTOBELO
 Nova 074 Miodrag Kolarić LIKOVNE KRITIKE 
 Nova 075 Arsen Lozanin LEPI DANI ODMORA 
 Nova 076 Miloš Cicmil OSKORUŠA 
 Nova 077 Maksimilijan Erenrajh Ostojić POSLEDNJI ŠABAT
 Nova 078 Predrag Krstić PSIHOKOSMO-GRAFIJA PESME 
 Nova 079 Ivan Glišić URA! URA! MATURA 
 Nova 080 Vidan Nikolić VRATA GREHA 
 Nova 081 Lidija Nikolić BITI NIČIJI
 Nova 082 Zoran R. Novaković UROBOROS 
 Nova 083 Milenko Pajić PRIČE OD PROZIRNOG VAZDUHA 
 Nova 084 Olga Horstig Primuž U SENCI ZVEZDA 
 Nova 085 Rade Predić VIDICI 
 Nova 086 Snežana Bogdanović DIREKTOR VOLI KISELE BOMBONE 
 Nova 087 Dejan Đorić TELO I DUŠA SLIKE 
 Nova 088 Tomislav Stevanović NOVI KALENDAR 
 Nova 089 Ljiljana Grujić Erenrajh KAD KRALJ IZAĐE IZ BAJKE 
 Nova 090 Zorica Arsić Mandarić KORICA ZA MESEČINU 
 Nova 091 Danica Perić MESEC BORAVI NA OBROVU 
 Nova 092 Ružica Mrvić IZ DNA 
 Nova 093 Milan Stefanović HARMONIJA OBLIKA
 Nova 094 Miodrag Đorić PESME 
 Nova 095 Nikola Moravčević ALBION, ALBION...
 Nova 096 An Dim KRIVAC 
 Nova 097 Dragoljub Gula Milosavljević PESME O RECI, VOJNICIMA I POZORIŠTU
 Nova 098 Nada Nadežda Vitorović OTKRIĆE - NOVI SVET - LOV 
 Nova 099 Petar Popović PEŠKE PO LONDONU
 Nova 100 Tomislav Stevanović REZ NA VODI 
 Nova 101 Valentina Hlebin Damjanović TRAGOVI 
 Nova 102 Vladeta Stanković PREOBRAŽENJE 
 Nova 103 Jelena Mladenović ORFEJEVA SVIRALA 
 Nova 104 Biljana Ivanović KOCKA JE BAČENA 
 Nova 105 Veles Perić KROZ ZELENI TALAS 
 Nova 106 Aleksandar Crkvenjakov ČEKAJUĆI METROA 
 Nova 107 Danilo Vitorović RUPICE I RUPIČASTO 
 Nova 108 Miodrag Đorić ULICE TORONTA 
 Nova 109 Jelena S. Banković METAMORFOZE PADA U DELU MILOŠA CRNJANSKOG 
 Nova 110 Isidora Pajić TINEJDŽERKA O... 
 Nova 111 Milorad Lazić SRPSKA KULTNA ESTETIKA XIII VEKA 
 Nova 112 Aleksa Đilas IZGNANSTVO I POVRATAK
 Nova 113 Zoran Milovanović GLAD 
 Nova 114 Slavica Trajković i Zoran Trajković U IME LJUBAVI - OČIMA PTICE 
 Nova 115 Filip Žakote MISLI POD OBLACIMA 
 Nova 116 Jovan Veljković NEPODNOŠLJIVA ISTINA 
 Nova 117 Rade Panić TITOVI HAVAJI 
 Nova 118 Zoran R. Novaković O... 
 Nova 119 Ivan Glišić PONOĆNI OČAJNIK 
 Nova 120 Goran Babić OSVETLJIVAČ RUKOPISA
 Nova 121 Jovan B. Milidragović NOVI RED
 Nova 122 (2. izdanje) Desimir Tošić STVARNOST PROTIV ZABLUDA
 Nova 123 Borislav Rađenović MAJKE 
 Nova 124 Bratislav Ljubišić PLAVA LINIJA TRAJANJA 
 Nova 125 Slavica Matejić STENA KOJOJ RADUJE SE SVE 
 Nova 126 Irena Cerović Džamonja UZGRLICE 
 Nova 127 Slavica Trajković LJUDI SA SENKOM 
 Nova 128 Venislav Džidić DAH RUSVAJA 
 Nova 129 Nada Doroški OTRGNUTO OD ZABORAVA 
 Nova 130 Predrag Bajčić ŽETVA NA OGLAVKU 
 Nova 131 Mara Knežević Kern LjUBAVNA PRIČA 
 Nova 132 Valentina Hlebin Damjanović TRAGOVI 2 
 Nova 133 Miodrag Đorić ZIMSKI KOLAŽ IZ MONTREALA 
 Nova 134 Milorad Lazić ESTETIČKA SHVATANJA SVETOG SAVE 
 Nova 135 Nenad V. Petrović IZ ŽIVOTA LONDONSKIH POLITIČKIH EMIGRACIJA 
 Nova 136 Arsen Lozanin DVE LJUBAVI FILIPA OROSINA 
 Nova 137 Rada Saratlić VENAC OD SETE 
 Nova 138 Aleksa Đilas KRAJ VEKA 
 Nova 139 Emira Karabeg JERUSALIM, NA PROPUTOVANJU 
 Nova 140 Arsen Lozanin AD FEMINAM NIHIL NISI BENE 
 Nova 141 Branko Pleša LJUBAV U VENECIJI
 Nova 142 Sava Babić GRANICE IŠČEZAVAJU, ZAR NE?
 Nova 143 Milovan Đilas RANE PRIPOVETKE 1930 – 1940.
 Nova 144 Arsen Lozanin NAČAĐENO STAKLO
 Nova 145 Dragutin Gostuški VREME UMETNOSTI
 Nova 146 Arsen Lozanin KRALJEV GAMBIT
 Nova 147 Marija Miljković PRISNOST S NEVIDLJIVIM 
 Nova 148 Arsen Lozanin LIDIJIN KRUG 
 Nova 149 Velizar Bošković ZAŠTO JEDOSMO ŽABU
 Nova 150 Arsen Lozanin PRIPOVETKE IZ NIŽIH RAZREDA 
 Nova 151 Irena Cerović Džamonja BLISKI BESKRAJ TAJGE 
 Nova 152 Arsen Lozanin JAKOVLJEVE LESTVICE 
 Nova 153 Rada Đuričin TAJNA CRNE RUKE
 Nova 154 Stanislav Živković ŽIVOT SLIKA 
 Nova 155 Goran Babić SAMO TI, SINKO, RADI SVOJ POSAO 
 Nova 156 Miloš Mišović NASLEDNICI BEZ TESTAMENTA 
 Nova 157 Zoran Vidojević SPOKOJ I OTPOR 
 Nova 158 Danka Nikolić PRAŠKE GODINE 
 Nova 159 Aleksa Đilas NOVI VEK 
 Nova 160 Desimir Tošić O LJUDIMA
 Nova 161 Dragoslav Paunesku KAPRIČA 
 Nova 162 Stanislav Nikić U SENCI RATA 
 Nova 163 Slobodan Nešović HRONIKA O 27. MARTU 1941. 
 Nova 164 Evgenije Jurišić SUDSKI PROCES TITO – MIHAJLOVIĆ 
 Nova 165 Cadik I. Danon Braco SASEČENO STABLO DANONOVIH 
 Nova 166 Emira Karabeg POGLED KROZ PROZOR 
 Nova 167 Jevgenije Zamjatin MI
 Nova 168 Svetozar Pejović ŽIVOT ISPRED KAŽIPRSTA
 Nova 169 Milan Stefanović PESMOM KROZ KAMEN 
 Nova 170 Radoslav Stojanović NOVI USTAV SRBIJE 
 Nova 171 Irena Cerović Džamonja I DOM I DRUM 
 Nova 172 Zoran Jovanović DA LI ZNAŠ ROMSKI? 
 Nova 173 Maja Kaninska SERGEJ 
 Nova 174 Pierre M. Gallois STRADANJE NARODA KOJI JE UVEK REKAO „NE“! 
 Nova 175 Ljubinko Pušić ODRŽIVI GRAD 
 Nova 176 Milan Janković ĐAVO U CIK ZORE 
 Nova 177 Jovan Veljković BEDA PSIHIJATRIJE 
 Nova 178 Jelena Aranđelović Lazić MAGIJA I OBLIIK 
 Nova 179 Jelena Krstić AD LIBITUM 
 Nova 180 Nikola Đukić AMERIKANAC U  BEOGRADU 
 Nova 181 Jelena Aranđelović Lazić MIT I SISTEM SVETA U UMETNOSTI DOGONA 
 Nov 182 Nenad Nikolić HAGADA 
 Nova 183 Zoran Jovanović PRIČE CIGANA U NOĆI 
 Nova 184 Petar Kostić PSIHOLOŠKA ANATOMIJA GOLOG OTOKA 
 Nova 185 Borivoj Rašuo PRIBEŽIŠTE 
 Nova 186 Dragica Dragojeva SAZVEŽĐE LABUDA 
 Nova 187 Jaša Almuli ŽIVI I MRTVI 
 Nova 188 Vladislav Jovanović SESTRA 
 Nova 189 Irena Cerović Džamonja SATENSKI SARAFAN 
 Nova 190 Bukva(r)(i)lista S(k)rbantes DO(I)ST(O)(RI)JEVSKA  PO(VR)ST(R)OJILIOION(I)DA?! 
 Nova 191 Zoran Vidojević BIĆE, SMISAO, ZVEZDE 
 Nova 192 Dr Milan Vojnović SRBI NA RASKRŠĆU 
 Nova 193 Emira Karabeg ZAPISI O MOJOJ PORODICI 
 Nova 194 Naum Dimitrijević STARE I NOVE PESME 
 Nova 195 Cadik I. Danon Braco THE SMELL OF HUMAN FLESH 
 Nova 196 Vitomir M. Stevanović MORAL I ETIKA 
 Nova 197 Vladeta Vučković OD RAPSODIJE DO EPITAFA 
 Nova 199 Jovo Radoš PLAKAVAC 
 Nova 201 Velizar Bošković REČ/RIJEČ 
 Nova 202 Nenad Glišić SVE O PSOVAČU 
 Nova 203 Olga Stojanović KVAROVI 
 Nova 204 Ljiljana Radulovački ROMI U SREMU 
 Nova 205 Mara Knežević Kern PUTOVANJE NA JUG 
 Nova 206 Dubravka Stajić TEGOBNA TRANZICIJA 
 Nova 207 Đoko Stojičić ZAMKA ZA ŠAROPERE PTICE
 Nova 208 Olgica Cice MIRIS ČOVJEKA 
 Nova 209 Radomir Rajković SUDIJA 
 Nova 210 Jovan Veljković HOMO-SEKSUALITET 
 Nova 211 Dragoljub Milanović TAMNE PESME 
 Nova 212 Valentina Hlebin Damjanović TRAGOVI 5 
 Nova 213 Ljiljana Binićanin Pavlović ŽIVOT JE OPASAN PO ZDRAVLJE 
 Nova 214 Dušan Jovan Jovanović ŽULJEVITO VREME MUŠKINJA 
 Nova 215 Irena Cerović Džamonja KAO RUSKA LUTKA 
 Nova 216 Slobodan Lazarević DUH TAJNE 
 Nova 217 Mara Knežević Kern NEKO MI JE UKRAO ŽIVOT 
 Nova 218 Slobodan Lazarević TEOREMA SLIKE 
 Nova 219 Slobodan Giša Bogunović STATUS ASTMATIKUS 
 Nova 220 Miodrag Đorić NAGIB
 Nova 221 Zdravko Krstanović BUVLJAK

EDICIJA PLAVA TRAVA ZABORAVA 

PTZ1 /Zorica Kuburović: LEK OD BRESKVINOG LIŠĆA, Roman

EDICIJA SRPSKA KRUNA 
SK01 Nenad Nikolić i Dragan Acović SRPSKA KRUNA - SIMBOL DRŽAVE I CRKVE

SK02 / Pavle Krasojević: ZAKON CARA DUŠANA Poruka iz istorije srpskom narodu

EDICIJA UROBOROS 
UR01 / Miloš Stambolić: TUTORI BORE ĆOSIĆA

EDICIJA TERAZIJE 
T001 / Vera Srbinović: PESME SRMENE
T002 / Jelena Krastić: SONATA ZA KLAVIR SA JEDNOM DIRKOM

EDICIJA POSEBNA IZDANJA 
P001 / Miloš I. Bandić: ISTORIJA KNJIŽEVNOSTI JUGOSLOVENSKIH NARODA 1941-1945.P002 / Grupa autora: 1940 SPOMENICA 2000 LJUBOMIR M. DAVIDOVIĆ

EDICIJA SANTA MARIA DE LA SALUTE 
SMS1 / Milica Nikolić: MARE MEDITERRANEUM IVANA V. LALIĆA

EDICIJA RAZGOVOR U ATELJEU 

RA01 / Nikola Kusovac: LUKIJAN
RA02 / Aleksandar Kadijević: MIHAJLO MITROVIĆ
RA03 / Miloš R. Perović i Spasoje Krunić: NIKOLA DOBROVIĆ

EDICIJA SLIKA SVETA 
SS01 / Dragoslav Srejović: DRAGAN STOJKOV

EDICIJA OGLEDALO 
OG01 / Miloš Komadina: ONOOG02 / Marija Knežević: KNJIGA O NEDOSTAJANJUOG03 / Goran Novaković: O SUNOVRATIMA

EDICIJA CRVENE SVESKE 
CS01 / Goran Babić: FIJUK VJETRA

EDICIJA UNIVERZITETSKE SVESKE 
US01 / Petar Kostić: PSIHOMETRIJA

EDICIJA PROLAZ
PR 01 Nikola Milošević MARKSIZAM I JEZUITIZAM

EDICIJA ZVEZDARA
ZV 01 Božidar Timotijević VELIKI SPAVAČ

EDICIJA PERSPEKTIVE
PE 01 Mihailo Đurić IZAZOV NIHILIZMA

EDICIJA ZVEZDA MILOŠA OBILIĆA
ZMO 01 Vladeta D. Vojinović SRPSKO VAZDUHOPLOVSTVO 1916 - 1917.  PREMA KNJIZI DEPEŠA No1

EDICIJA ODGONETANJA
O 01 Nada Kasapić DALJINOM TOPOT

EDICIJA LABIRINT
LB 01 Stevan Ivanić OPASNO MNOŠTVO

EDICIJA KRŠEVINA
 K 01 Bora Ćosić SADRŽAJ
 K 02 Dragoš Kalajić KRŠEVINA

EDICIJA NO 1
NO 01 Vitomir Teofilović PRIMERI OPTIMIZMA

EDICIJA KONTINENT
KO 01 Jelena Krstić (digitalno izdanje) numerisano

EDICIJA URB
digitalni časopis - numerisano 001 – 021

EDICIJA MONOGRAFIJE
 M 001 Branko Belić LICA (suizdavač Službeni glasnik)
 M 002 Branko Belić RATKO VULANOVIĆ

Zaostavština

Udruženje za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju „Adligat” 
Gospođa Saveta Mašić je na inicijativu osnivača „Adligata“ Srbe Ignjatovića, odlučila da „Adligatu“ pokloni deo svoje zaostavštine u koju je uključena i zaostavština njenog supruga Slobodana.

Poklonila je ostatak njihove izdavačke delatnosti „Nezavisnih izdanja“ (1966-2016), arhivu izdavačke kuće i rukopise neštampanih knjiga, kao i  deo njihove lične biblioteke, između ostalog više stotina knjiga sa izuzetno važnim posvetama autora.

Zbog svog plemenitog čina, gospođa Saveta Mašić je dobitnica Povelje zahvalnosti, priznanja koje se dodeljuje zaslužnim članovima „Adligata“.

Reference

Izvori 
 Borut Vild: O dizajnu Nezavisnih izdanja u nekoliko slika - https://fmk.singidunum.ac.rs/blog/borut-vild-konteksti-i-konstanta/ 
 Borivoj Gerzić: Beogradske knjižare - https://www.academia.edu/28256078/Borivoj_Gerzi%C4%87_-_Beogradske_knjizare
 Odlazak prvog izdavačkog gerilca - https://www.magazin-tabloid.com/casopis/?id=06&br=365&cl=34
 Nezavisna izdanja Slobodana Mašića - https://www.delfi.rs/knjige/izdavac/40262_nezavisna_izdanja_-_slobodan_masic_delfi_knjizare.html
 Nezavisna izdanja Slobodana Mašića - https://www.kucazasunce.com/katalog.php?e=biblioteka%20Nova

Spoljašnje veze 
 "aas.org.rs/masic-slobodan-biografija  Akademija arhitekture Srbije"
 "www.seecult.org/vest/velikani-grafickog-dizajna  Velikani grafičkog dizajna"
 "www.designed.rs/intervju/slobodan_masic  Intervju za Designed.rs online magazin posvećen dizajnu"
 "stillinbelgrade.com/great-names-of-graphical-design-at-kc-grad KC Grad"
 "www.ueps.org.rs/preminuo-slobodan-masic Udruzenje za trzisne komunikacije Srbije"
 "www.atelje212.rs/vesti/preminuo-slobodan-masic Atelje 212"

н